Zkratka VLS má více významů:
VideoLAN
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vertical Launching System
 vls je zkratka pro jazyk západní vlámština